Drepanosticta kosterini — вид стрекоз из семейства Platystictidae. Известен из Малайзии (остров Борнео, Саравак). Вид был описан в 2017 году Rory A. Dow и назван в честь российского одонатолога О. Э. Костерина. Были исследованы и самцы, и самки, собранные на Сараваке.

Близкородственным видом является Drepanosticta actaeon.

Литература 
 

Равнокрылые стрекозы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 2017 году
Костерин, Олег